Віньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Віньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз